

Lokalizacje

Austria 
 Mistelbach – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Mistelbach – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mistelbach

Niemcy 
 Mistelbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth
 Mistelbach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth

Inne 
 Mistelbach – ród